Krylov kan som auktorsförkortning betyda:

 Porphyry Nikitic Krylov
 Porphyriy Nikitich Krylov

Robotskapade auktorsförkortningar